Status quo is een Latijnse uitdrukking die zoveel als "bestaande toestand" of "huidige gang van zaken" betekent. De term kan verwijzen naar:

Status quo (toestand), een bestaande toestand, stand van zaken
Status Quo (band) (met hoofdletter Q), een Britse rockband
Status Quo (ER), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie ER

Zie ook 
Status (doorverwijspagina)
Status quo ante bellum

Latijnse uitdrukking